Никола́й Евдоки́мов:
 Евдокимов, Николай Александрович (1909—1938) — советский лётчик-парашютист.
 Евдокимов, Николай Иванович (1804—1873) — граф, русский генерал, командующий русскими войсками на последнем этапе Кавказской войны (1860—1864).
 Евдокимов, Николай Михайлович (1927—1993) — советский колхозник в Волгоградской области, Герой Социалистического Труда (1967).
 Евдокимов, Николай Николаевич (1868—1941) — советский астроном.
 Евдокимов, Николай Семёнович (1922—2010) — советский, затем российский писатель, сценарист, переводчик, педагог.